Душан Поповић може да се односи на:
 Душан Поповић (1877—1958), адвокат, посланик Хрватског сабора.
 Душан Поповић (1885—1918), новинар, публициста, политичар и вођа Срспке социјалдемократске странке
 Душан Поповић (1894—1965), историјски социолог.
 Душан Поповић (1921—2014), новинар и друштвено-политички радник СФРЈ
 Душан Поповић (1932—2018), одбојкаш и један од оснивача Одбојкашког клуба Војводина
 Душан Поповић (1970—2011), ватерполо репрезентативац Југославије.
 Душан Поповић Липовац (1990), гитариста, композитор.